В одиночному розряді тенісного турніру San Diego Open 1981, який проходив в рамках Туру WTA 1981, Трейсі Остін здобула титул, у фіналі перемігши Пем Шрайвер 6–2, 5–7, 6–2.

Сіяні гравчині 

  Трейсі Остін (переможниця)
  Пем Шрайвер (фінал)
  Кеті Джордан (півфінал)
  Беттіна Бюнге (чвертьфінал)

 Лесті Аллен (1-ше коло)
 Мері-Лу П'ятек (чвертьфінал)
 Кенді Рейнолдс (чвертьфінал)
 Венді Вайт (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Southern California Open